Ліга I 2006—2007 — 89-й сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув Динамо (Бухарест).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Рапід взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Румунії 2006—2007.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Ліга І на soccerway 
 Ліга І на rsssf  

2006—2007
Румунія
Румунія
2006 у румунському спорті
2007 у румунському спорті